Compston ist der Familienname folgender Personen:

 Alastair Compston (* 1948), britischer Neurowissenschaftler
 Archie Compston (1893–1962), britischer Golfer
 Joshua Compston (1970–1996), englischer Galerist
 Martin Compston (* 1984), schottischer Schauspieler
 Peter Compston (1915–2000), britischer Navy-Offizier
 Robert J. O. Compston (1898–1962), britischer Kampfpilot

Siehe auch:
 Compton